Oxen kan syfta på:

 Oxen (stjärnbild) – astronomisk stjärnbild
 Oxen (stjärntecken) – astrologiskt stjärntecken
 Oxen (film) – en svensk film från 1991
 Oxen, Ingå – en ö i Nyland, Finland

Se även 
 Oxe (olika betydelser) – flera
 Taurus – flera betydelser